

Аув-ан-дер-Киль — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Аув-бай-Прюм — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

Аув — громада в кантоні Ааргау